Пи́шля:
 Пишля — посёлок железнодорожного разъезда Рузаевского района Республики Мордовия.
 Пишля — станция Куйбышевской железной дороги.
 Пишля — река в России.

См. также 
 Татарская Пишля
 Мордовская Пишля